Osoby o tym nazwisku:
 Ferenc Berkes – węgierski szachista
 József Berkes – węgierski gimnastyk, olimpijczyk